Il singolare dell'International Women's Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma si è ritirata ufficialmente il 14 maggio 2008.

Agnieszka Radwańska hanno vinto 6–4, 6–7(11), 6–4, contro Nadia Petrova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Marion Bartoli (semifinali)
   Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (campionessa)

 Viktoryja Azaranka (primo turno,ritiro per infortunio) 
 Alizé Cornet (primo turno) 
 Nicole Vaidišová (primo turno) 
 Nadia Petrova (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

International Women's Open 2008